Het ATP-toernooi van Marseille 2017 (met de officiële naam Open 13) werd van 20 tot en met 26 februari 2017 gehouden op de overdekte hardcourtbanen van het Palais des Sports de Marseille.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Marseille
ATP-toernooi van Marseille